Сауситлан де Морелос има више значења:

 Сауситлан де Морелос (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сауситлан де Морелос (Сан Херонимо Силакајоапиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику